Halve Maen bezeichnet:

 Halve Maen (Schiff, 1608), Segelschiff der niederländischen Ostindischen Companie und Expeditionsschiff von Henry Hudson im 17. Jahrhundert
 Halve Maen II, Nachbau von Henry Hudsons Expeditionsschiff aus dem Jahr 1909
 Halve Maen (Schiff, 2005), niederländisches Passagierboot mit Hybridantrieb, Baujahr 2005

Siehe auch:
 Maen